Скадино — название нескольких населённых пунктов:
 Скадино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Скадино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.